Smolenski rajon (russisch ) ist der Name folgender Verwaltungseinheiten (Rajons) in Russland:
 Smolenski rajon (Region Altai), in der Region Altai
 Smolenski rajon (Smolensk), in der Oblast Smolensk